Gemeindebezirk Innere Stadt (tyska: Innere Stadt) är en stadsdel (tyska: Gemeindebezirk) i staden Wien i förbundsrepubliken Österrike. Wien är både huvudstad i Österrike och ett eget förbundsland och är indelat i 23 stadsdelar. I stadens Bezirksordning räknas Innere Stadt till "1. Bezirk", det första bezirket. 

Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Gemeindebezirk Innere Stadt gränsar till Gemeindebezirk Leopoldstadt, Gemeindebezirk Landstrasse, Gemeindebezirk Wieden, Gemeindebezirk Mariahilf, Gemeindebezirk Neubau, Gemeindebezirk Josefstadt och Gemeindebezirk Alsergrund. 

Terrängen i Gemeindebezirk Innere Stadt är platt.

Runt Gemeindebezirk Innere Stadt är det i huvudsak tätbebyggt. Runt Gemeindebezirk Innere Stadt är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Wien (förbundsland)